Massimo Nardi  – politico italiano
Massimo Nardi  – artista italiano